Piazza Dante può riferirsi a:

Piazza Dante – Catania
Piazza Dante – Genova
Piazza Dante – Grosseto
Piazza Dante – Napoli
Piazza Dante – Pisa
Piazza Dante – Roma
Piazza Dante – Trento
Piazza Dante – Verona